Capiteq Limited

Флот

Примітки

Посилання 
 Airnorth 
 RegionalLink Airlines 
Oneworld
Авіакомпанії Австралії
Авіакомпанії за алфавітом